Сбі́тнєв () — російське прізвище. Утворене від російського слова «сбитень» зі значенням «угодований, дебелий, міцний».

 Сбітнєв Євген Олександрович (1927) — російський конструктор, доктор технічних наук, лауреат Ленінської та Державних премій СРСР.
 Сбітнєв Іван Матвійович (? — 1856) — російський і український педагог, прапрадід письменника Юрія Сбітнєва.
 Сбітнєв Юрій Миколайович (1931) — російський письменник, праправнук педагога Івана Сбітнєва.

Посилання 

 Российское генеалогическое древо
 Русские фамилии. Сбитнев

Російські прізвища